Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2015/2016 – 62. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2016/2017. Mecz finałowy odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tytułu broniła , która go obroniła w wygranym 1:0 finale z Lechem Poznań. Był to osiemnasty tytuł stołecznej drużyny.

Uczestnicy 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2015/2016 na szczeblu centralnym i regionalnym miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), kluby klasy A mogły ubiegać się o zwolnienie z turnieju. Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2015/2016, nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym Pucharu było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2015/2016.

W związku z reformą II ligi (zmniejszenie z 36 do 18 drużyn) ograniczono od sezonu 2015/2016 liczbę uczestników szczebla centralnego Pucharu Polski do 68 zespołów. W związku z tym drużyny z miejsc 13–18 I ligi poprzedniego sezonu wystartowały od rundy wstępnej, a nie – jak było wcześniej – od 1/32 finału. Zniesiono też II turę rundy wstępnej.

Objaśnienia:
  wycofał się z turnieju.
  wycofała się z turnieju.
  wycofała się z turnieju.

Zasady losowania 
W sezonie 2015/2016 wprowadzono nowe zasady losowania poszczególnych rund Pucharu Polski, w tym zniesiono losowanie całej drabinki od 1/16 finału do finału:
 runda wstępna: wylosowano 20 par, w których rywalizowało 6 ostatnich drużyn I ligi 2014/2015, 18 drużyn II ligi 2014/2015 i 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym;
 1/32 finału: w 16 wylosowanych parach rywalizowało 20 zwycięzców rundy wstępnej i 12 najlepszych drużyn I ligi 2014/2015;

 1/16 finału: w 16 parach rywalizowali zwycięzcy 1/32 finału i 16 drużyn Ekstraklasy 2014/2015;
 1/8 finału: w 8 parach rywalizowali zwycięzcy 1/16 finału;
 Ćwierćfinał: w 4 parach rywalizować będą zwycięzcy 1/8 finału;

 Półfinał: w 2 wylosowanych parach rywalizować będą zwycięzcy ćwierćfinału;
 Finał: zwycięzcy półfinału.

Kwestia gospodarzy meczów 
W sezonie 2015/2016 wprowadzono nowe zasady ustalania gospodarzy meczów poszczególnych rund Pucharu Polski:
 w rundzie wstępnej gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów wojewódzkich,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy – zespoły, które podczas losowania par rundy wstępnej zostały wylosowane jako pierwsze;
 w 1/32 finału gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów wojewódzkich,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłoniło losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów rundy wstępnej;
 w 1/16 finału gospodarzami jedynego meczu byli:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy – zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski” (drabince);
 w 1/8 finału gospodarzami jedynego meczu będą:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/4 finału gospodarzami pierwszego meczu będą:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/2 finału  – drużyny będą drużyny, które w poszczególnych parach zostały wylosowane jako pierwsze;
 formalnego gospodarza finału wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 18 lipca 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 19 lipca 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 lipca 2015

|}
Objaśnienia:
 Flota Świnoujście wycofała się z turnieju.
 Widzew Łódź wycofał się z turnieju.
 Limanovia Limanowa wycofała się z turnieju.

1/32 finału 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 25 lipca 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 lipca 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 lipca 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 29 lipca 2015

|}

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 11 sierpnia 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 12 sierpnia 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 sierpnia 2015

|}
Objaśnienia:
 Korona Kielce została ukarana walkowerem z powodu gry w jej barwach nieuprawnionego zawodnika.

1/8 finału 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 września 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 września 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 września 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 września 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 września 2015

|}

Ćwierćfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Szczegóły meczu

Prawa telewizyjne 
  Polsat Sport
  Polsat Sport Extra
  Polsat Sport News (półfinały)
  Polsat (tylko finał)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Polski w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie